А́льгис Матулёнис (; 9 апреля 1947, Вильнюс, Литовская ССР, СССР) — советский и литовский актёр, сценарист, режиссёр, глава Союза кинематографистов Литвы.

Биография 
Учился на экономическом факультете, но в 1972 году окончил факультет актёрского мастерства Литовской консерватории. С 1967 актёр Каунасского драматического театра.

Снимался в кино. Всенародную популярность этому артисту принесли картины «Двойной капкан», «Палач», «Заложница» и «Гений». Всего же Альгис Матулёнис снялся более чем в 30 кинолентах, играл преимущественно роли отрицательных персонажей.

После распада СССР в кино практически не снимается. С 1994 года возглавляет Союз кинематографистов Литвы.

Семья 
 Жена — Нина Радайтите, актриса
 Дети: сын Повилас и дочь Эгле

Фильмография 
 1971 — Камень на камень — Лаурас
 1973 — Тадас Блинда — Мотеюс, брат Тадаса
 1973 — Подводя черту — Андрюс Шукис, следователь
 1975 — День возмездия — граф
 1979 — Раненая тишина — Кучинскас
 1979 — Три минуты лёта — Игнас
 1982 — Самая длинная соломинка — Франциск
 1983 — Полёт через Атлантический океан — Тадас
 1984 — Аплодисменты, аплодисменты… — гость
 1985 — Двойной капкан — Гунар
 1985 — Матч состоится в любую погоду — Иржи Паточка
 1986 — Бармен из «Золотого якоря» — Макс Паттерсон
 1987 — Выбор — Илья Рамзин в старости
 1988 — Дом без выхода — человек в шляпе
 1988 — Тринадцатый апостол — священник
 1989 — Охота на единорога — генерал «Люфтваффе»
 1990 — Заложница — Британов
 1990 — Палач — Вольдемар, «палач»
 1990 — Попугай, говорящий на идиш — Курт, легионер, бывший эсэсовец
 1990 — Посредник — Киселёв, он же Угол 1
 1991 — Гений — подполковник Уваров
 1991 — Депрессия — Курдаш
 1991 — Карпатское золото — Гинце
 1991 — Не стреляйте в меня, пожалуйста — Альгис
 1992 — Дуплет — Лион
 1992 — Похитители воды — бандит по кличке «Режиссёр»
 1994 — Процесс, Procesas (лит.), священник
 1997 — ПУТЕШЕСТВИЕ С "CAMEL", Kelionė su «Camel»
 2004 — Красная капелла — офицер СД
 2009 — Крест в круге — Матвей Григорьевич в молодости

Киносценарии 
 Не стреляйте в меня, пожалуйста (1991)

Примечания

Ссылки 
Algis Matulionis IMDb

Выпускники Литовской академии музыки и театра
Персоналии:Каунасский государственный академический драматический театр